Ascia: un attrezzo per la lavorazione del legno

Armi e simboli 
 Ascia (araldica)
 Ascia da battaglia
 Ascia bipenne
 Ascia d'armi
 Ascia danese
 Ascia di Arkalochori

Zoologia 
 Ascia – un genere di farfalle della famiglia Pieridae
 ascia d'argento o pesce accetta, un pesce di piccole dimensioni così chiamato per la sua forma